Rüütel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rüütel (1906–1981), estnischer Fußballspieler
 Arnold Rüütel (* 1928), estnischer Politiker; von 1990 bis 1992 und von 2001 bis 2006 Staatsoberhaupt der Republik Estland
Helina Rüütel (* 1997), estnische Badmintonspielerin
 Ingrid Rüütel (* 1935; geborene Ruus), estnische Volkskundlerin und Philologin; als Ehefrau von Arnold Rüütel First Lady von Estland